Ръсел (Russell) е ирландско име.

Личности

Като фамилно име 
 Бъртранд Ръсел, британски философ
 Кърт Ръсел, американски актьор

Като първо име 
 Ръсел Кроу, новозеландски актьор

Места 
 Ръсел (водопад), водопад в Австралия
 Ръсел, канадски остров в Арктичния архипелаг
 Ръсел, остров в държавата Соломонови острови
 Ръсел, остров от архипелага Луизиада, Папуа Нова Гвинея

Други